Julie Rydahl Bukh (1982-), footballeuse danoise,
 Malene Rydahl (1975-), auteur et conférencière danoise,
 Thomas Rydahl (1974-), écrivain danois 
  (1925-2011), peintre et caricaturiste danois.
 
Homonymie de patronyme suédois
Homonymie de patronyme danois